Норте-Чико () букв. «маленький север»:

 Норте-Чико (район в Перу) — район в Перу недалеко от Лимы
 Норте-Чико (культура) — археологическая культура в Перу XXX-XVIII вв. до н. э.
 Норте-Чико (район в Чили) — район в Чили